Spiegel (něm. Spiegel – zrcadlo, a to z latinského speculum), může mít více významů:

příjmení muže
 Ferdinand Spiegel-Diesenberg (1815–1877), velkostatkář a poslanec Moravského zemského sněmu
 Ferdinand August Spiegel-Diesenberg (1850–1913), velkostatkář a poslanec Moravského zemského sněmu
 Christoph Spiegel (1823–1876), rakouský politik, poslanec Říšské rady
 Ludwig Spiegel (1864–1926), československý vysokoškolský učitel a politik německé národnosti

příjmení ženy
 Käthe Spiegel (1898–1941), německá historička židovského původu z Prahy
 Maria Aurora von Spiegel (1681–1733), osmanská milenka polského krále Augusta II. Silného
 
jiné významy
 Der Spiegel – německý časopis
 Saské zrcadlo (Sachsenspiegel) – středověká právní kniha
 Spiegel – zámeček v městě Březová v okrese Sokolov v Karlovarském kraji
 Till Eulenspiegel – legendární lidový šprýmař vycházející z dolnoněmeckého folkloru

Viz též
 Špígl

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení